Пломба:
 Пломба в стоматологии — определённое количество материала, которому придаётся форма в соответствии с формой отпрепарированой кариозной полости.
 Пломба в технике, логистике, таможенной и иной экономической деятельности — уникальное устройство одноразового использования, созданное для индикации несанкционированного доступа.
 Пломба в полиграфии — пластинка из жести, свинцовый кружок или кусок иного пластичного материала с оттиснутым на нём клеймом, с помощью которого опечатывается упакованная продукция типографии.
 Слово употребляется также как синоним «затычки».

Источники

Примечания